Ławiczka – potoczna nazwa Jeziora Białoborskiego, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w mieście Biały Bór
 Ławiczka – przejściowa nazwa miasta Resko, po II wojnie światowej

Zobacz też 
 Ławiczek

Przypisy